Kugel (von mittelhochdeutsch kugel(e) ‚Rundung‘) steht für:

 Kugel, geometrischer Körper
 Kugel (Gericht), Gericht der jüdischen Küche
 Kugel (Heraldik), Scheibe in Wappenschildern
 Kugel, umgangssprachlich oft synonym für Ball
 Kugel, kurz für das gläserne Trinkgefäß Bierkugel
 Kugel, kurz für die deutsche Künstlervereinigung Die Kugel 
 Kugel, Gegenstück zur Schale beim Normschliff, siehe Normschliff #Andere Schliff-Formen
 Kugel, synonym für ein Teil des Rindfleisches, siehe Nuss (Fleisch)
 Kugel, bei Schusswaffen synonym für das Geschoss, siehe Projektil
 (120375) Kugel, Asteroid und Kleinplanet des inneren Asteroiden-Hauptgürtels
 Einheitskugel, mit Verwendung in der Funktionalanalysis (normierte Vektorräume)
 Offene Kugel, Begriff aus der Topologie (Mathematik)

Berge:

 Hohe Kugel, 1645 m hoher Berg im Bregenzerwaldgebirge
 Iberger Kugel, 1049,4 m hoher nordöstlicher Nebengipfel des Berges Riedholzer Kugel 
 Riedholzer Kugel, 1065,6 m hoher Berg der Nagelfluhhöhen und Senken zwischen Bodensee und Wertach

Kugel ist der Familienname folgender Personen:
 Chaim Kugel (1896–1953), jüdischer Lehrer, zionistischer Aktivist, tschechoslowakischer Politiker, Parlamentarier und Bürgermeister der Stadt Cholon in Israel
 Chen Kugel (* 1962) israelischer forensischer Pathologe und Direktor des Nationalen Zentrums für Forensische Medizin in Tel Aviv
 Georg Kugel (1848–1930), deutscher Bildhauer und Pädagoge
 James Kugel (* 1945), hebräisch: Yaakov Kaduri, Bibelforscher
 Janina Kugel (* 1970), deutsche Managerin
 Karl Kugel (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Klaus Kugel (* 1959), deutscher Jazzmusiker 
 Michael Kugel (* 1946), russischer Bratschist und Komponist
 Volker Kugel (* 1959), deutscher Gärtner und Moderator
 Wilfried Kugel (* 1949), deutscher Publizist 
 Yann-Benjamin Kugel (* 1979), deutscher Fitnesstrainer

Siehe auch:
 Kogel
 Kugele
 Kugl